Луч — посёлок в Ртищевском районе Саратовской области. Входит в состав Октябрьского муниципального образования.

История 
В 1984 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок Газопровод переименован в Луч.

География 
Луч расположен в северо-западной части области, вблизи административной границы с Пензенской областью, в лесостепной зоне на востоке Окско-Донской возвышенности, в бассейне реки Хопёр и находится восточнее пруда, отделяющего от посёлка Таптулино.

Население

Инфраструктура 
Компрессорная станция газопровода Саратов — Москва

Примечания 

Населённые пункты Ртищевского района